Dades de la Temporada 2000-2001 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 29 de juliol de 2000: Pretemporada: SC Telstar 1 - Espanyol 1
 2 d'agost de 2000: Pretemporada: SBV Vitesse 1 - Espanyol 2
 13 d'agost de 2000: Torneig Ciutat de Barcelona: Espanyol 2 - Newcastle United 1
 3 de setembre de 2000: Pretemporada: AEK Atenes FC 1 - Espanyol 2
 26 d'octubre de 2000: Copa de la UEFA: Espanyol 4 - Grazer AK 0
 27 de gener de 2001: Lliga: Espanyol 5 - Reial Saragossa 0
 13 de maig de 2001: Lliga: Reial Madrid 2 - Espanyol 2

Resultats i Classificació 
 Lliga d'Espanya: Novena posició amb 50 punts (38 partits, 14 victòries, 8 empats, 16 derrotes, 46 gols a favor i 44 en contra).
 Copa d'Espanya: Quarts de final. Eliminà l'Albacete Balompié a 32ens de final, el Llevant UE a setzens, el CF Extremadura a vuitens, però fou derrotat pel FC Barcelona a quarts de final (2-3).
 Copa Catalunya: Semifinals. Fou eliminat pel CF Balaguer a la ronda de semifinals (1-0).
 Copa de la UEFA: 32ens de final. Eliminà l'Olimpija Ljubljana i el Grazer AK però fou eliminat pel FC Porto a trenta-dosens de final.
 Supercopa d'Espanya: Finalista. Perd davant el Deportivo de La Coruña (0-0 a casa, 2-0 a fora).

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions futbolístiques del 2000
Competicions futbolístiques del 2001
Competicions esportives del 2000 a Catalunya
Competicions esportives del 2001 a Catalunya